Raymond Jean Bourque, kanadski hokejist, * 28. december 1960, Saint-Laurent, Quebec, Kanada.

Bourque je kariero začel v mladinski ligi QMJHL pri klubih Sorel Black Hawks in Verdun Black Hawks. Leta 1979 je bil kot 8. izbran na NHL naboru s strani kluba Boston Bruins, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1979/80. V klubu je ostal kar enaindvajset zaporednih sezon, med letoma 1985 in 2000 je bil tudi kapetan kluba, kar je najdlje v zgodovini kluba. Sredi sezone 1999/00 je prestopil v klub Colorado Avalanche, s katerim je v sezoni 2000/01, na svoji zadnji tekmi v karieri, osvojil tudi Stanleyjev pokal. Skupno je v ligi NHL odigral 1612 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 410 golov in 1169 podaj, ter 214 tekem končnice, na katerih je dosegel 41 golov in 139 podaj. Drži rekord za največ doseženih golov, podaj in točk s strani branilca v ligi NHL. Osvojil je nagrade Norris Trophy, v letih 1987, 1988, 1990, 1991 in 1994, King Clancy Memorial Trophy, leta 1992, in Lester Patrick Trophy, leta 2003. V letih 1980, 1982, 1984-1985, 1987–1988, 1990–1994, 1996 in 2001 je bil izbran v prvo moštvo zvezd lige NHL, v letih 1981, 1983, 1986, 1989, 1995 in 1999 pa v drugo moštvo.

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na olimpijskem turnirju 1998, kjer je z reprezentanco osvojil četrto mesto, in kanadskem pokalu v letih 1981, 1984 in 1987, kjer je osvojil dve zlati in eno srebrno medaljo.

Leta 1998 ga je revija The Hockey News uvrstila na štirinajsto mesto seznama 100 največjih hokejistov lige NHL vseh časov, Leta 2004 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL. V obeh klubih, Boston Bruins in Colorado Avalanche, so upokojili njegov dres s številko 77, s čimer je eden šestih hokejistov z upokojeno številko s strani vsaj dveh klubov. V njegovem rojstnem kraju Saint-Laurent so po njem poimenovali hokejsko dvorano Aréna Raymond-Bourque.

Tudi njegova sinova, Chris in Ryan, sta hokejista.

Pregled kariere

|-
| Sorel Black Hawks
| QMJHL
| 76/77
| 
| 69
| 12
| 36
| 48
| 
| 61
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Verdun Black Hawks
| QMJHL
| 77/78
| 
| 72
| 22
| 57
| 79
| 
| 90
| 
| 4
| 2
| 1
| 3
| 
| 0
|-
| Verdun Black Hawks
| QMJHL
| 78/79
| 
| 63
| 22
| 71
| 93
| 
| 44
| 
| 11
| 3
| 16
| 19
| 
| 18
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 79/80
| 
| 80
| 17
| 48
| 65
| 
| 73
| 
| 10
| 2
| 9
| 11
| 
| 27
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 80/81
| 
| 67
| 27
| 29
| 56
| 
| 96
| 
| 3
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|-
| Kanada
| Kanadski pokal
| 81
|
| 7
| 1
| 4
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 81/82
| 
| 65
| 17
| 49
| 66
| 
| 51
| 
| 9
| 1
| 5
| 6
| 
| 16
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 82/83
| 
| 65
| 22
| 51
| 73
| 
| 20
| 
| 17
| 8
| 15
| 23
| 
| 10
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 83/84
| 
| 78
| 31
| 65
| 96
| 
| 57
| 
| 3
| 0
| 2
| 2
| 
| 0
|-
| Kanada
| Kanadski pokal
| 84
|
| 8
| 0
| 4
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 84/85
| 
| 73
| 20
| 66
| 86
| 
| 53
| 
| 5
| 0
| 3
| 3
| 
| 4
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 85/86
| 
| 74
| 19
| 58
| 77
| 
| 68
| 
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 86/87
| 
| 78
| 23
| 72
| 95
| 
| 36
| 
| 4
| 1
| 2
| 3
| 
| 0
|-
| Kanada
| Kanadski pokal
| 87
|
| 9
| 2
| 6
| 8
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 87/88
| 
| 78
| 17
| 64
| 81
| 
| 72
| 
| 23
| 3
| 18
| 21
| 
| 26
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 88/89
| 
| 60
| 18
| 43
| 61
| 
| 52
| 
| 10
| 0
| 4
| 4
| 
| 6
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 89/90
| 
| 76
| 19
| 65
| 84
| 
| 50
| 
| 17
| 5
| 12
| 17
| 
| 16
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 90/91
| 
| 76
| 21
| 73
| 94
| 
| 75
| 
| 19
| 7
| 18
| 25
| 
| 12
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 91/92
| 
| 80
| 21
| 60
| 81
| 
| 56
| 
| 12
| 3
| 6
| 9
| 
| 12
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 92/93
| 
| 78
| 19
| 63
| 82
| 
| 40
| 
| 4
| 1
| 0
| 1
| 
| 2
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 93/94
| 
| 72
| 20
| 71
| 91
| 
| 58
| 
| 13
| 2
| 8
| 10
| 
| 0
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 94/95
| 
| 46
| 12
| 31
| 43
| 
| 20
| 
| 5
| 0
| 3
| 3
| 
| 0
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 95/96
| 
| 80
| 20
| 62
| 82
| 
| 58
| 
| 5
| 1
| 6
| 7
| 
| 2
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 96/97
| 
| 62
| 19
| 31
| 50
| 
| 18
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 97/98
| 
| 82
| 13
| 35
| 48
| 
| 80
| 
| 6
| 1
| 4
| 5
| 
| 2
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 98/99
| 
| 81
| 10
| 47
| 57
| 
| 34
| 
| 12
| 1
| 9
| 10
| 
| 14
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 99/00
| 
| 65
| 10
| 28
| 38
| 
| 20
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 99/00
| 
| 14
| 8
| 6
| 14
| 
| 6
| 
| 13
| 1
| 8
| 9
| 
| 8
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 00/01
| 
| 80
| 7
| 52
| 59
| 
| 48
| 
| 21
| 4
| 6
| 10
| 
| 12
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1846
| bgcolor="#7FFF00" | 471
| bgcolor="#7FFF00" | 1349
| bgcolor="#7FFF00" | 1818
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 1374
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 229
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | 156
| bgcolor="#7FFF00" | 202
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 189
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Viri 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1979
Hokejisti Sorel Black Hawks
Hokejisti Verdun Black Hawks
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Ljudje, po katerih so poimenovali športno dvorano
Prejemniki Lester Patrick Trophy